Knaggs peut faire référence à : 
 Isabel Ellie Knaggs (1893-1980), cristallographe sud-africaine.
 Skelton Knaggs (1911-1955), acteur anglais.